VVV kan syfta på: 

 Trippel-V, ett värderingsrating för Svenska Aktiebolag
 Vägval Vänster, Vägval Vänster, ibland förkortat VVV